Нижневский (Нижнёвский) сельсовет

Курганская область 
 Нижнёвский сельсовет Куртамышского района (упразднён в 2021 году)

Исторические 

Указывается принадлежность на момент упразднения.

Брянская область 
 Нижневский сельсовет Стародубского района
 Нижневский сельсовет Трубчевского района

Московская область 
 Нижневский сельсовет Коммунистического района